Phallusia är ett släkte av sjöpungar. Phallusia ingår i familjen Ascidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Phallusia